Cung Le

Veja também
Lê

Desambiguações de siglas